Арабское имя собственное Маади:
 Маади (Магди, Махди) — русскоязычный вариант имени ожидаемого мусульманами посланника аллаха, долженствующего довершить дело Мухаммеда.
 Маади (Аль-Маади) — южный пригород Каира (АРЕ), с относительно высоким уровнем жизни.
 Маади (Маади-Буто) — энеолитическая культура в Нижнем Египте около 4000—3400 гг. до н. э.
 Маади (Sofitel Maadi Towers) — отель в 35 км от аэропорта Каира в пригороде Маади (класс — 4 звезды).
 Маади — станция каирского метро на линии № 1 (Хелуан—Эль-Марг).

Другие значения:
 Maadi Griffin M89/М92/М99 — три модели американских крупнокалиберных снайперских винтовок.
 Maadi Griffin MG-6 — американская крупнокалиберная винтовка, предназначенная для борьбы со снайперами противника.
 Маади (вирус) — компьютерный вирус.